SCH war ein belgischer Hersteller von Automobilen.

Unternehmensgeschichte 
Das Unternehmen stellte auf dem Brüsseler Automobilsalon im Dezember 1927 Fahrzeuge aus und begann mit der Produktion von Automobilen. 1928 endete die Produktion.

Fahrzeuge 
Das einzige Modell 8 CV war ein Kleinwagen, ohne Türen und Verdeck. Für den Antrieb sorgte ein Vierzylindermotor. Die Fahrzeuge hatten rundum Einzelradaufhängung.

Literatur 
 George Nick Georgano: The New Encyclopedia of Motorcars, 1885 to the Present, Dutton Verlag, New York 1982, ISBN 0-525-93254-2 (englisch)
 David Burgess Wise: The New Illustrated Encyclopedia of Automobiles. Greenwich Editions, 2004, ISBN 0-86288-258-3 (englisch)
 Yvette Kupélian, Jacques Kupélian und Jacques Sirtaine: Histoire de l’automobile belge. Paul Legrain, Brüssel, ISBN 2-87057-001-5 und e.p.a., Paris, ISBN 2-85120-090-9 (französisch)

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Belgien)
Gegründet 1927